Контроверза — суперечка, розбіжність, спірне питання;
 Контроверза — контроверсія — версія, прямо протилежна припущенню слідства або суду про наявність чи відсутність подій та фактів, що мають значення для правильною вирішення справи;
 Контроверза — у риториці курс виступів по фіктивній судовій справі.

Примітки

Посилання 
Контроверсія  //